Гран-при Германии 2019 года () — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 26—28 июля на трассе «Хоккенхаймринг» в Хоккенхайме, Германия. Это был 11-й этап сезона 2019, 78-й Гран-при Германии в истории — 64-й в рамках чемпионатов «Формулы-1» и 37-й на трассе «Хоккенхаймринг».

Все гонщики стартовали на шинах для сильного дождя. Прогревочные круги прошли за автомобилем безопасности. Старт не давали, ожидая улучшения условий, и отсчёт кругов не начинался. Гонщики призывали директора гонки Майкла Маси дать старт — и через десять минут он объявил о старте с места.

Лидер сезона Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 39 очков от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 164 очка преследующую их Ferrari.

Шины 
Следующий состав шин был привезён на гонку. В роли Hard, Medium и Soft использовались составы С2, С3 и С4. В пятницу было очень жарко, и шины Soft быстро разрушались, в субботу температура упала, и они отработали нормально. Хэмилтон и Боттас во второй части квалификации проехали лучший круг на Medium, чтобы стартовать на этом составе, но в воскресенье с утра с небольшими перерывами шёл дождь.
 
Гонку объявили дождевой, команды получили возможность выбрать шины для старта по ситуации. Опыта работы с новой дождевой резиной у гонщиков не было — гонка была первой дождевой в сезоне.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных заездов выиграл Себастьян Феттель. Во второй сессии в пятницу первым был Шарль Леклер. Лучшее время в субботней сессии также показал Шарль Леклер..

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +27…29С, трасса +46…44С

|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Ландо Норрис переместился в конец пелотона после того, как на его автомобиле поменяли генераторный блок двигателя — Kinetic (MGU-K), накопитель энергии (ES) и блок управляющей электроники (CE). Однако, поскольку Норрис установил квалификационное время круга, а Феттель — нет, он опустится всего на три позиции до 19-го места.
  Себастьян Феттель не показал времени в первой части квалификации, но получил разрешение участвовать в гонке от стюардов. поскольку его время на свободных заездах соответствовало правилу 107 %. Он также получил штраф в 10 мест за смену блока управляющей электроники (CE), что не повлияло на его стартовую позицию, так как он и так должен был начинать гонку с последнего места.

Гонка 
Погода:  Облачно. Дождь. Воздух +20…22С, трасса +26…24С

|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 

  Макс Ферстаппен заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Себастьян Феттель совершил самый серьёзный прорыв в гонке, стартовав 20 и финишировав 2.
  Кими Райкконен финишировал 7-м, но получил наказание в виде проезда по пит-лейну. Поскольку гонка уже закончилась, то к его результату было прибавлено 30 штрафных секунд за вмешательство команды в настройки сцепления. Alfa Romeo намерена подать апелляцию.
  Антонио Джовинацци финишировал 8-м, но получил наказание в виде проезда по пит-лейну. Поскольку гонка уже закончилась, то к его результату было прибавлено 30 штрафных секунд за вмешательство команды в настройки сцепления. Alfa Romeo намерена подать апелляцию.
  Несмотря на сход, Пьер Гасли был квалифицирован, поскольку он преодолел более 90 % дистанции гонки.
  Ошибка и сход Валттери Боттаса
  Ошибка и сход Нико Хюлькенберга
  Ошибка и сход Шарля Леклера
  Сход Ландо Норриса
  Сход Даниэля Риккардо
  Ошибка и сход Серхио Переса

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Германии
Спорт в Германии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Июль 2019 года
2019 год в Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме